Jean Barrière ist der Name folgender Personen:

* Jean de la Barrière (1544–1600), französischer Geistlicher und Ordensgründer

 Jean-François Barrière (1786–1868), französischer Schriftsteller